Golden Valley megye (Észak-Dakota)
Golden Valley megye (Montana)